Fioritura o foxing – termine tecnico usato nel restauro dei libri per indicare un particolare processo di alterazione cromatica del supporto cartaceo
Fioritura – in musica, sinonimo di abbellimento
Fioritura – in botanica, fase di sviluppo e completamento del fiore
Fioritura (Fioritures) – film di Abel Gance del 1916